

Ількіно — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Ількіно — присілок, Кашинський район, Тверська область